Jelenský potok – potok, dopływ Drevenicy
 Jelenský potok – potok, dopływ Starohorskiego potoku